The Walking Dead: Michonne () — самостоятельная видеоигра о героине комиксов Мишонн. Игра состоит из трёх эпизодов, выход первого произошёл 23 февраля 2016 года на PC, PlayStation 4, Xbox One, PS3 и Xbox 360, а также устройствах на базе iOS и Android.

Разработка
Компания Telltale Games во время E3 2015 анонсировала новую игру в своей серии, которая получила название «The Walking Dead: Michonne». Это эпизодический проект, состоящий из трёх частей. Его действия разворачиваются между событиями 126 и 139 выпусками комикса «Ходячие мертвецы», а главной героиней выступает Мишонн. Фанаты комикса узнают, почему девушка покинула группу верных друзей и что заставило её вновь к ним вернуться.

Эпизоды 
 На большой глубине (In Too Deep) — 23 февраля 2016
 Никакого убежища (Give No Shelter) — 29 марта 2016
 То, что мы заслужили (What We Deserve) — 26 апреля 2016

Отзывы 
По данным сайта-агрегатора рецензий Metacritic, первый эпизод получил рейтинг 69/100 для PC на основе 42 рецензий, 70/100 для PS4 на основе 10 рецензий и 65/100 для Xbox One на основе 9 рецензий.

По данным того же сайта, второй эпизод получил рейтинг 66/100 для PC на основе 24 рецензий, 82/100 для PS4 на основе 5 рецензий и 78/100 для Xbox One на основе 6 рецензий.

Третий эпизод, по данным Metacritic, получил рейтинг 71/100 для PC на основе 23 рецензий, 76/100 для PS4 на основе 8 рецензий и 73/100 для Xbox One на основе 4 рецензий.

В целом на Metacritic игра получила рейтинг 67/100 для PC на основе 8 рецензий и 64/100 для PS4 на основе 5 рецензий.

Примечания

Ссылки 
 https://telltale.com/series/the-walking-dead-michonne/

Michonne
Компьютерные игры, разработанные Telltale Games
Игры для Android